Шуваево — название нескольких населённых пунктов:

 Шуваево — село в Емельяновском районе Красноярского края.
 Шуваево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

См. также 
 Шуваев